Стальмах:
 Стальмах, Дариуш (род. 2005) — польский футболист.
 Стальмах, Павел (1824—1891) — польский журналист, писатель, общественный и национальный деятель Тешинской Силезии.